Knetgummi steht für
 eine formbare Masse zum Modellieren und Spielen (umgangssprachlich), siehe Knetmasse
 eine formbare Masse, die in der Kunst zum Radieren verwendet wird, siehe Knetgummi (Kunst)